Села:
 Хрещате — Полтавська область, Решетилівський район
 Хрещате — Чернігівська область, Козелецький район

 Хрещате — колишнє село в Куп'янському районі Харківської області.